Sport
 VHC, een hockeyclub uit Venlo
 VHC '13, een handbalclub uit Valkenswaard